Help! Help! – cortometraggio del 1912 diretto da Mack Sennett
Help! Help! – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation 
Help! Help! – cortometraggio del 1916 diretto da Bobby Burns e Walter Stull